L'Australia è il principale Stato dell'Oceania.

Il termine può inoltre riferirsi a:

Astronomia 
 8088 Australia – asteroide della fascia principale
 Australia – maglia della superficie di Mercurio
 Australia – caratteristica di albedo della superficie di Mercurio

Cinema 
 Australia – film del 1988 diretto da Jean-Jacques Andrien
 Australia – film del 2008 diretto da Baz Luhrmann

Geografia 
 Australia – villaggio facente parte del comune di Jagüey Grande, Cuba

Musica 
 Australia – traccia dell'album Beginnings di Steve Howe
 Australia – traccia dell'album Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire) dei The Kinks del 1969
 Australia – album di Mango del 1985
 Australia – singolo dei Manic Street Preachers del 1996, dall'album Everything Must Go
 Australia – album di Howie Day del 2000
 Australia – traccia dell'album Jonas Brothers del gruppo omonimo del 2007
 Australia – singolo dei The Shins del 2007, dall'album Wincing the Night Away